Алексей Шевцов:
 Шевцов, Алексей Васильевич (1916—2010) — советский партийный и государственный деятель, председатель Сахалинского облисполкома (1969—1979).
 Шевцов, Алексей Викторович (род. 1979) — российский борец греко-римского стиля.
 Шевцов, Алексей Иванович (ок. 1815 — после 1869) — российский архитектор, академик архитектуры (с 1860 года).